Бёрлинг () — шведская фамилия.

 Бёрлинг, Арне (1905—1986) — шведский математик и криптограф.
 Бёрлинг, Джордж Фредерик (1921—1948) — канадский лётчик-ас Второй мировой войны.

См. также 
 Бьёрлинг